Kannon (motorfiets), een Amerikaans bedrijf dat motorfietsen maakt
 de Japanse naam voor Guanyin, de godin van troost en genade in het Oost-Aziatische boeddhisme

Zie ook 
 Canon (doorverwijspagina)
 Kanon (doorverwijspagina)